O Campeonato Sul-Matogrossense de Rugby Sevens é um torneio de Rugby Sevens, disputado anualmente por times do estado  do Mato Grosso do Sul.

O Campeonato
O Campeonato teve início no ano de 2011 é organizado pela Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul.

Campeonatos anteriores

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Times do Mato Grosso do Sul

Ver também
  Campeonato Brasileiro de Rugby
  Copa do Brasil de Rugby
  Copa Brasil Central de Rugby
  Campeonato Sul-Matogrossense de Rugby

Ligações externas 
 Página oficial da Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul

Campeonato Sul-mato-grossense de Rugby